MMXX steht für:
 römische Zahlzeichen für 2020
 MMXX, Werk (2020) von Mike Portnoy zusammen mit Sons of Apollo
 Modules & Metaclasses++, Erweiterungsmodul für C++
 Sygnały MMXX (dt. Titel Signale – Ein Weltraumabenteuer), polnisch-deutscher Science-Fiction-Film

Abkürzung